XX, xx en mengvormen kunnen verwijzen naar:

 XX, het getal 20 of het jaar 20 in Romeinse cijfers
 XX, een behangpatroongroep in kristallen
 X-X, een paar X-chromosomen
 Les XX, Les Vingt, een Belgische kunstenaarsgroep, actief van 1883 tot 1893
 Dos Exxquis, ook XX, een Mexicaans biermerk, opgericht als Siglo XX in 1897
 xx, twee kusjes
 xx, de afkorting voor vice-senior in een studentenvereniging
 XX (Mushroomhead), een muziekalbum van de band Mushroomhead uit 2001
 The xx, een indieband uit het zuidwesten van Londen
 xx (album), een muziekalbum van deze band uit 2009
XX (2017), Canadees/Amerikaanse film uit 2017